Temple Buell kan syfta på:
 Den amerikanske arkitekten Temple Hoyne Buell.
 Den amerikanske racerföraren Temple Buell Jr.
 Det amerikanska racingstallet Temple Buell.